

Geografia
 Razin – villaggio dell'Iran

Persone
 Aharon Razin – biochimico israeliano
 Andrėj Razin – ex calciatore bielorusso
 Sten'ka Razin – militare e rivoluzionario russo